Медаль Александра Агассиза () — медаль, учреждённая Национальной академией наук США. Медалью награждаются за оригинальный вклад в развитие океанологии. Была основана океанологом сэром Джоном Муррэем и названа в честь его друга биолога Александра Агассиза.

Награждённые

Ссылки 
 National Academy of Sciences: Alexander Agassiz Medal

Награды Национальной академии наук США
Награды по алфавиту
Списки награждённых научными наградами
Географические награды
Награды, появившиеся в 1913 году